Baker, un nume de familie foarte răspândit, poate desemna unul din următoarele concepte.

Denumiri geografice

Denumiri de comitate 

 Vedeți dezambiguizarea, Comitatul Baker (dezambiguizare)

Denumiri de localități 

 Baker, statul 
 Baker, comitatul Kern, statul 
 Baker, statul 
 Baker, statul 
 Baker, statul 
 Baker, statul 
 Baker, statul

Alte utilizări 

 Baker Township, comitatul Morgan, statul 
 Diocese of Baker în statul 
 Muntele Baker, în statul 
 Baker Beach, un ștrand în San Francisco
 Baker Bowl, un stadion de fotbal nordamerican, stadionul echipei Philadelphia Eagles
 Comitatul Baker, numele mai multor comitate  americane
 Baker Creek, un râu în provincia canadiană Teritoriile de Nordvest
 Baker House, o clădire a arhitectului finlandez Alvar Aalto
 Baker-Kanal, o zonă de coastă din Región de Aisén, Chile
 Baker Lake, un aeroport în provincia canadiană Teritoriile de Nordvest
 Baker Plateau sau Mount Baker, un masiv din munții Ruwenzori (atingând 5100 m înălțime, situați la granița dintre Congo și Uganda)
 Baker Street, o stradă cunoscută din Londra
 Insula Baker, un atol în Oceanul Pacific

Companii 

 Baker Aviation, o companie de avioane de transport
 Baker & McKenzie, o cancelarie de avocați

Nume proprii